{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#B2C8DF;"
!colspan=2|BNP Paribas Masters de 2012
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|29 de outubro – 4 de novembro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|41ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP Masters 1000
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|duro (coberto)
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Paris, França
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  David Ferrer
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Mahesh Bhupathi  /  Rohan Bopanna
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP de Paris
|-
| align="left" |< 2012| align="right" |2014 >|}

O ATP de Paris de 2012 foi um torneio de tênis masculino disputado em quadras duras cobertas na cidade de Paris, na França. Esta foi a 41ª edição do evento e foi realizada na Bercy Arena.

Campeões
Simples David Ferrer venceu  Jerzy Janowicz, 6–4, 6–3

Duplas

 Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna''' venceram  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer, 7–6(8–6), 6–3

Ligações externas
Página oficial

 
2012
Paris